VDNH, Összoroszországi Kiállítási Központ (Moszkva)
VDNH (metróállomás), a központról elnevezett metróállomás